Марина Сергеевна Алексеева:
 Алексеева, Марина Сергеевна (род. 1931) — советская и русская концертно-камерная певица и педагог.
 Алексеева, Марина Сергеевна (род. 1959) — советская и российская художница.